Hermenegild – imię pochodzenia germańskiego
 św. Hermenegild – książę wizygocki, syn Leowigilda